Верх-Чебула́ — посёлок городского типа в Кемеровской области России, административный центр Чебулинского района и Верх-Чебулинского городского поселения.

История 
Основан в 1762 году. Считается, что основателем поселка был сбежавший с Урала каторжанин Чугуев. Переселенцы из Казанской, Рязанской, Орловской, Тамбовской губерний. «Чалдоны» составляли большую часть населения Верх-Чебулы.

Статус посёлка городского типа — с 1974 года.

Легенда о названии 
Согласно же научному обоснованию названия, слово «чебула» в переводе с тюркского языка означает «длинная река». Существует мнение, что сначала так назвали реку, а уже после возникло поселение на её берегу.

Население

Экономика 
ООО «Чебулинское»

Примечания

Ссылки 
 История Чебулинского района
 http://www.webgeo.ru/rusnames.php?r=111&id=2310 
 terrus.ru — база данных России
 Почтовые индексы Кемеровской области
 

Посёлки городского типа Кемеровской области
Районные центры Кемеровской области
Населённые пункты Чебулинского района